Frauke Köhler ist eine deutsche Juristin. Sie ist  Staatsanwältin beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe sowie Sprecherin der Bundesanwaltschaft in der Pressestelle des Generalbundesanwalts beim BGH. Dort kommuniziert sie die Ergebnisse der Untersuchungen in allen schwerwiegenden Staatsschutzstrafsachen, die die innere oder äußere Sicherheit in besonderem Maße berühren, an die Pressevertreter.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Webseite des Generalbundesanwalts

Bundesgerichtshof
Staatsanwalt (Deutschland)
Pressesprecher
Deutscher
Geboren im 20. Jahrhundert
Frau